Андерссон Юнас:
 Андерссон, Юнас (род. 1981) — шведский хоккеист, правый нападающий.
 Андерссон, Юнас (род. 1979) — шведский стрелок из лука.